Austria:
 Himmelberg – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen

Zobacz też:
 Himmelsberg